Clinton kan henvise til:

Personer 
 George Clinton (1739 – 1812) – USA's 4. vicepræsident
 Bill Clinton – USA's 42. præsident.
 Hillary Clinton – Senator for New York og gift med Bill Clinton.
 Chelsea Clinton – Datter af Bill og Hillary Clinton.

Steder 
 Clinton (Indiana) - En by i Indiana USA
 Clinton - en bydel på Manhattan, også kaldet Hell's Kitchen